La saison 2022-2023 de EFL Championship est la  de la deuxième division anglaise.

Les vingt-quatre clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-trois autres pour un total de 552 matchs. La saison régulière démarre le 30 juillet 2022 et se termine le 6 mai 2023, les barrages de promotion se jouant par la suite. À la fin de la saison, les deux premiers sont promus en Premier League et les quatre suivants s'affrontent en barrages. Les trois derniers sont quant à eux relégués en League One.

Les 24 clubs participants 
Un total de vingt-quatre équipes participent au championnat, dix-huit d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent trois promus de League One et trois relégués de Premier League.

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes, puis du nombre de victoires, puis du nombre de victoires à l'extérieur et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Matchs

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel.

Mise à jour :

Barrages de promotion

Meilleurs buteurs 
Au 11 novembre 2022

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championship
 Premier League 2022-2023
 League One 2022-2023
 League Two 2022-2023

Lien externe 
  Site officiel

2022-2023
Football M2
Angleterre M2
Championnat M2